Perfect Stranger – film diretto da James Foley del 2007
 Perfect Stranger – album di K.Maro del 2008
 Perfect Stranger – singolo di Magnetic Man e Katy B del 2010